Леччи (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Корсика. Департамент коммуны — Южная Корсика. Входит в состав кантона Порто-Веккио. Округ коммуны — Сартен.

Код INSEE коммуны — 2A139.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1178 человек.

Экономика 
В 2007 году среди 728 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 493 были экономически активными, 235 — неактивными (показатель активности — 67,7 %, в 1999 году было 68,5 %). Из 493 активных работали 444 человека (276 мужчин и 168 женщин), безработных было 49 (19 мужчин и 30 женщин). Среди 235 неактивных 59 человек были учениками или студентами, 63 — пенсионерами, 113 были неактивными по другим причинам.

В 2008 году в коммуне насчитывалось 310 облагаемых налогом домохозяйств, в которых проживали 718 человек, медиана доходов составляла 17 847 евро на одного человека.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Южная Корсика